Hrvatska:
 Rudine (Dobrinj), naselje u općini Dobrinj, Primorsko-goranska županija.

BiH:
 Rudine (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac
 Rudine (Glamoč, BiH), naselje u općini GlamočCrna Gora''':
 Rudine (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić
 Rudine (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica

Vidi još 
 Rudina, naselje na Hvaru

sh:Rudine (Sokolac)
sq:Rudina